La Coppa di Israele 1965-1966 è la 9ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata allo Stadio Bloomfield di Giv'atayim.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1965-1966

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1965
Pallacanestro nel 1966
Coppa di Israele di pallacanestro maschile